Hermann Oehmichen ist der Name folgender Personen:

* Hermann Oehmichen (Mediziner) († 1953), deutscher Generalarzt 
 Hermann Oehmichen (Offizier, 1899) (1899–1987), deutscher Oberst